Rekonq (anglická výslovnost [riːˈkoŋk]) je webový prohlížeč s vykreslovacím jádrem WebKit. Ke vyvíjen jako součást projektu KDE a je nastaven jako výchozí prohlížeč pro operační systémy Kubuntu (od verze 10.10) a Chakra Linux. Od května roku 2010 je součástí kolekce aplikací KDE Extragear ([ˌkeidiːˈiː ˌekstrəˈgiə(r)]).

Na rozdíl od Konqueroru, který byl před ním v KDE výchozím prohlížečem, neobsahuje funkce správce souborů – jde právě jen o webový prohlížeč.

Funkce 
Rekonq je výrazně zabudován do prostředí KDE: soubory z rekonqu jsou stahovány přes systém stahování v KDE, synchronizuje záložky s Konquerorem, využívá KIO atd.

Obsahuje mnoho funkcí obvyklých i pro jiné moderní webové prohlížeče jako např. prohlížení v „kartách“, blokování reklamy, podpora rozšíření (Flash, Java) a podpora proxy.

Použité renderovací jádro je WebKit (stejně jako např. u Konqueroru, Safari a Google Chrome).

Reference

Externí odkazy 
 

KDE
Software pro Unix
Software pro Windows
Svobodné webové prohlížeče
Software založený na WebKitu
Svobodný software naprogramovaný v C++
Aplikace využívající D-Bus